Хагиак има више значења:

 Хагиак (Ракитоаса), насеље у округу Бакау у Румунији
 Хагиак (Дофтеана), насеље у округу Бакау у Румунији